Nicola Celio, né le  à Faido en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Carrière 

Il réalise la majeure partie de sa carrière dans le club du HC Ambrì-Piotta. Il marque l'histoire de son équipe en devenant le joueur ayant porté le plus de fois le maillot du club. Son maillot le numéro 8 est retiré du club.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1989-1990 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 15 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 1990-1991 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 30 || 0 || 2 || 2 || 2 || || || || ||
|-
| 1991-1992 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 36 || 6 || 5 || 11 || 2 || 10 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1992-1993 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 36 || 8 || 6 || 14 || 4 || 9 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 1993-1994 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 36 || 5 || 1 || 6 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1994-1995 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 36 || 6 || 11 || 17 || 2 || 3 || 3 || 1 || 4 || 0
|-
| 1995-1996 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 36 || 4 || 7 || 11 || 14 || 7 || 3 || 0 || 3 || 0
|-
| 1996-1997 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 34 || 3 || 7 || 10 || 4 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 40 || 5 || 13 || 18 || 12 || 14 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 1998-1999 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 45 || 5 || 7 || 12 || 8 || 15 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 1999-2000 || Ambrì-Piotta || LNA
|| 45 || 4 || 10 || 14 || 4 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2000-2001 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 44 || 2 || 7 || 9 || 12 || 5 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2001-2002 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 44 || 3 || 10 || 13 || 10 || 6 || 0 || 3 || 3 || 0 
|-
| 2002-2003 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 44 || 2 || 10 || 12 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2003-2004 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 47 || 6 || 16 || 22 || 14 || 7 || 1 || 2 || 3 || 0 
|-
| 2004-2005 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 44 || 2 || 9 || 11 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2005-2006 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 40 || 1 || 6 || 7 || 4 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2006-2007 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 42 || 2 || 3 || 5 || 10 || 7 || 0 || 1 || 1 || 4 
|-
| 2007-2008 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 49 || 1 || 13 || 14 || 16 || 11 || 1 || 2 || 3 || 4 
|-
| 2008-2009 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 48 || 2 || 8 || 10 || 29 || 12 || 1 || 2 || 3 || 4 
|-
| 2009-2010 || HC Chiasso || 
|| 22 || 11 || 9 || 20 || 2 || 12 || 2 || 2 || 4 || 6 
|-
| 2010-2011 || HC Chiasso || 
|| 27 || 4 || 12 || 16 || 10 || 8 || 1 || 1 || 2 || 4 

|791||67||151||218||151||136||14||17||31||24

Notes et références 

Naissance en juin 1972
Naissance à Faido
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Sportif tessinois
Défenseur de hockey sur glace